Chiu Ho San, né le , est un coureur cycliste hongkongais.

Biographie 

En septembre 2018, il participe aux championnats du monde sur route à Innsbruck, en Autriche.

Palmarès sur route 
 2016
  du championnat de Hong Kong sur route espoirs

Classements mondiaux

Notes et références

Liens externes 
 

Coureur cycliste hongkongais
Naissance en décembre 1995